Étalonnage peut désigner :
 un étalonnage d'un instrument de mesure, en métrologie ;
 un étalonnage de caméra qui modélise le processus de formation des images ;
 un étalonnage : étape de postproduction audiovisuelle, correction colorimétrique de l'image ;
 un étalonnage de couleur qui permet de mesurer et d'ajuster les couleurs d'un équipement ;
 un étalonnage, ou évaluation comparative, de l'anglais , qui est une technique de marketing, ou de gestion de la qualité